Saba (otok), otok u Nizozemskim Antilima
 Sabejsko kraljevstvo, arapski Saba
 Sabejci, drevni arapski narod
 Sabejski jezik, jezik Sabejaca
 Saba jezik, jezik u Čadu
 Saba (biljni rod), rod u botanici
 Saba (sura), poglavlje Kurana
 Kfar Saba, grad u Izraelu
 Hapoel Kfar Saba, izraelski nogometni klub
 Saba Kom, iranski nogometni klub
 Umberto Saba, talijanski književnik

Vidi još 
 San Saba, razdvojba